

Toponymie

 Kotłówka est un village de la voïvodie de Mazovie
 Kotłówka est un village de la voïvodie de Podlachie 
 Kotłówka est un village de la voïvodie de Poméranie